Цезареја или Кесарија може да се односи на:
 Кајсери, град у Турској
 Цезареја (Израел), град у Израелу
 Приморска Цезареја, антички град код данашње Цезареје у Израелу
 Цезареја Мавретанска (или Цезареја Мауретанска) (en)
 Кесарија (Бихар), антички град у индијској држави Бихар